

België 
 Sint-Genovevakerk (Oplinter)
 Sint-Genovevakerk (Steenhuffel)
 Sint-Genovevakerk (Zepperen)
 Sint-Genovevakerk (Zichen-Zussen-Bolder)

Frankrijk 
 Sint-Genovevakerk (Le Grand Millebrugghe)

Nederland 
 Sint-Genovevakerk (Jelsum)
 Sint-Genovevakerk (Son en Breugel)

Genovevakerk